Itapoan Online foi um portal de internet da então TV Itapoan para os internautas saberem das notícias que ocorrem no Brasil e no mundo. Mostrava notícias e acontecimentos produzidos pela emissora filiada da Rede Record no estado da Bahia. Também era possível assistir sua programação on-line através do portal. O portal foi substituído pelo R7 Bahia.

Ver também 
 iBahia.com
 Aratu Online

Ligações externas 
 

Ex-subsidiárias do Grupo Record
Portais de internet do Brasil
Empresas extintas da Bahia
Empresas de comunicação da Bahia
Mídia de Salvador